Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji BNP Paribas Masters 2013 nastoupilo čtyřicet osm hráčů. Z kvalifikace postoupilo sedm tenistů, šest po vítězství ve dvou kolech, a jeden jako šťastný poražený. Obhájcem titulu byl třetí hráč světa David Ferrer ze Španělska, který se po výhře nad světovou jedničkou Nadalem probojoval opět do finále.

Singlový titul získal druhý hráč světa Novak Djoković ze Srbska, který ve finále přehrál turnajovou trojku Davida Ferrera, když zvládl koncovky obou setů v poměru 7–5 a 7–5. V probíhající sezóně si tak, po titulech na Australian Open, v Dubaji, Monte-Carlu, Pekingu a Šanghaji, připsal šesté turnajové vítězství a úhrnem 40. jubilejní singlový titul kariéry.

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení měli volný los do druhého kola.
  Rafael Nadal (semifinále)
  Novak Djoković (vítěz)
  David Ferrer (finále)
  Juan Martín del Potro (čtvrtfinále)
  Roger Federer (semifinále)
  Tomáš Berdych (čtvrtfinále)
  Stanislas Wawrinka (čtvrtfinále)
  Jo-Wilfried Tsonga (2. kolo)
  Richard Gasquet (3. kolo)
  Milos Raonic (3. kolo)
  Tommy Haas (2. kolo)
  Nicolás Almagro (3. kolo)
  John Isner (3. kolo)
  Jerzy Janowicz (3. kolo)
  Gilles Simon (3. kolo)
  Fabio Fognini (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= L Rosol
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= J Chardy
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= N Mahut
| RD1-score05-1=78
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= A Dolgopolov
| RD1-score06-1=66
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= D Istomin
| RD1-score11-1=68
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= R Haase
| RD1-score12-1=710
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=LL
| RD1-team13= P Andújar
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=
| RD1-team14= V Pospisil
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=4

| RD2-seed01=3
| RD2-team01= D Ferrer
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=2
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=
| RD2-team02= L Rosol
| RD2-score02-1=0
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=3

| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= N Mahut
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=77
| RD2-score03-3=63
| RD2-seed04=15
| RD2-team04= G Simon
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=65
| RD2-score04-3=77

| RD2-seed05=10
| RD2-team05= M Raonic
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= R Haase
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=LL
| RD2-team07= P Andújar
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=5
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= T Berdych
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=3
| RD3-team01= D Ferrer
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=15
| RD3-team02= G Simon
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=10
| RD3-team03= M Raonic
| RD3-score03-1=613
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=6
| RD3-team04= T Berdych
| RD3-score04-1=715
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=3
| RD4-team01= D Ferrer
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=7
| RD4-score01-3=6
| RD4-seed02=6
| RD4-team02= T Berdych
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=5
| RD4-score02-3=3
}}

 Dolní polovina 
 3. sekce 

 Kvalifikace 
 Nasazení hráčů 
  Robin Haase (kvalifikován)
  Pablo Andújar (2. kolo, skreč, šťastný poražený)
  Horacio Zeballos (1. kolo)
  Bernard Tomic (kvalifikován)
  João Sousa (1. kolo)
  Roberto Bautista-Agut (2. kolo)
  Guillermo García-López (1. kolo)
  Pablo Carreño (2. kolo)
  Igor Sijsling (kvalifikován)
  Łukasz Kubot (2. kolo)
  Daniel Gimeno Traver ''(1. kolo)
  Michał Przysiężny (kvalifikován)

 Kvalifikanti 
  Robin Haase
  Santiago Giraldo
  Pierre-Hugues Herbert
  Bernard Tomic
  Michał Przysiężny
  Igor Sijsling

 Šťastný poražený 
  Pablo Andújar

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Paris Masters
Tenis ve Francii v roce 2013
ATP World Tour 2013